18. Mistrzostwa Świata U20 w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne organizowane pod egidą World Athletics, które zostały rozegrane w dniach 17-22 sierpnia 2021 w Nairobi.

Gospodarza zawodów wybrała Rada Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych podczas spotkania w lipcu 2018 roku w Buenos Aires. Pierwotnie mistrzostwa miały odbyć się pomiędzy 7 i 12 lipca 2020 roku, jednak 24 marca tego roku w świetle pandemii COVID-19 władze światowej federacji lekkoatletycznej postanowiły przenieść zawody na termin 17–22 sierpnia 2021 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Konkurencje mieszane

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce 2017

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2021 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Kenii
2021
2021 w Afryce
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19